Taioca pode referir-se a:
Cafuzo (mestiço)
à ave Formicarius analis
à formiga-correição.

Desambiguação